Game Over steht für:

 Game over, Begriff aus Computerspielen
 Game Over (Band), italienische Metal-Band
 Game Over: Kasparov and the Machine, britisch-kanadischer Dokumentarfilm (2003)
 Game Over (Album), Musikalbum des Rappers Azad (2006)
 Game Over (Buch), Sachbuch von Hans-Peter Martin (2018)
 Game Over, Man!, US-amerikanischer Spielfilm (2018)